Ludwig von Türcke ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Türcke (General) (1805–1878), deutscher Generalmajor
 Ludwig von Türcke (Politiker) (1857–1933), deutscher Politiker und Landrat
 Ludwig Philipp Christian von Türcke (auch Ludwig Philipp Christian von Türk; 1772–1829), deutscher Jurist